V spodnjem seznamu mezonov so prikazane značilnosti nekaterih mezonov.

Opombe